Словенска-Кайня () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1334 году.

В селе есть римо-католический костел с 1925 года построен на месте старого костела.

Население 
В селе проживает 779 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 98,40 %,
 цыгане — 0,74 %,
 украинцы — 0,49 %,
 русины — 0,25 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 93,46 %,
 греко-католики — 4,32 %,
 православные — 0,62 %,
 протестанты — 0,49 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 0,86 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии